Чжу И (род. 1977) — китайский пловец.
 Чжу И (род. 2002) — китайская фигуристка.